Steimle ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Steimle (1909–1987), deutscher NS-Kriegsverbrecher
 Fritz Steimle (* 1938), deutscher Klimatechniker und Hochschullehrer 
 Heinrich Steimle (1846–1907), deutscher Limes-Forscher
 Jannik Steimle (* 1996), deutscher Radrennfahrer
 Ludwig Steimle (1887–1974), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Ravensburg
 Richard Steimle (1923–2000), deutscher Fußballspieler
 Uwe Steimle (* 1963), deutscher Kabarettist und Schauspieler